Pontevedra, un municipi i la capital de la província del mateix nom a Galícia, Espanya.
 Província de Pontevedra, una província troba al sud-oest de Galícia, Espanya.
 Pontevedra Club de Fútbol, un club de futbol espanyol, de la ciutat de Pontevedra, a Galícia, Espanya.
 Comarca de Pontevedra, una comarca de Galícia situada a la província de Pontevedra a Galícia, Espanya.